Авдусин (Авдусина) — фамилия:

 Авдусин, Даниил Антонович (1918—1994) — советский и российский учёный-археолог.
 Авдусин, Павел Павлович (1898—1955) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, крупный специалист-нефтяник, старший геолог Советского Союза.

 Авдусина, Гайда Андреевна (1921—1984) — советский археолог.

См. также 
 Авдусь